Take Air est une compagnie aérienne basée en Martinique. Elle exploite des services réguliers dans les Caraïbes.

Histoire 
En , un Let L-410 Turbolet est livré à Take Air et, en , cet avion cumule plus de  de vol. Un deuxième avion est livré le  et rejoint la flotte de Take Air immédiatement après avoir accompli les formalités nécessaires.

Destinations 
Take Air exploite des vols charters réguliers reliant la Martinique à Saint-Martin, Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Canouan et l'île de l'Union.

Flotte 
En , la flotte de Take Air comprend 2 Let L-410 Turbolet.

Références

Liens externes  
 

Compagnie aérienne ayant son siège en France
Compagnie aérienne martiniquaise